Los leptocléididos (Leptocleididae) son una familia de pequeños plesiosaurios que vivieron durante el período Cretácico Inferior (de principios del Berriasiense a principios del Albiense). Leptocleidus y Umoonasaurus tenían cuerpos redondeados y cabezas de forma triangular. Hilary F. Ketchum y Roger B. J. Benson (2010), transfirieron Brancasaurus, Kaiwhekea, Nichollssaura y Thililua a esta familia. Sin embargo, Ketchum y Benson (2011) reasignaron a Kaiwhekea y Thililua a sus posiciones originales, como un elasmosáurido y un policotílido, respectivamente.

Filogenia
Cladograma basado en Ketchum y Benson (2010):

Cladograma basado en Ketchum y Benson (2011):

Referencias

Plesiosaurios del Cretácico Inferior